Keir est un nom porté notamment par:
 Andrew Keir (1926-1997), acteur britannique;
 Jack Keir (né en 1958), homme politique canadien;
 James Keir (1735-1820), chimiste, géologue, industriel et inventeur écossais;
 James Keir Hardie (1856-1915), homme politique britannique;
 Steven Keir (né en 1979), joueur australien de volley-ball.

Voir aussi 
 Keir Dullea (né en 1936), acteur américain
 Keir Starmer (né en 1962), homme politique britannique

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom